Fairbank peut faire référence à :

Patronyme 

 Christopher Fairbank, né en 1953, acteur britannique.
 John King Fairbank, né en 1907 et décédé en 1991, sinologue américain.
 Rosalyn Fairbank, née en 1960, joueuse de tennis sud-africaine.

Toponyme

Canada 
 Fairbank (Toronto), quartier de la ville de Toronto, en Ontario.

États-Unis 
 Fairbank (Arizona),  ville fantôme du comté de Cochise, dans l'Arizona.
 Fairbank (Iowa),  ville des comtés de Buchanan et Fayette, dans l'Iowa.

Autres 
 (67235) Fairbank, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes principale découvert le  par Stefano Sposetti.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais